

Голям-Ізвор () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Тетевен.
 Голям-Ізвор () — село в Разградській області. Входить до складу общини Самуїл.
 Голям-Ізвор () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.